Ptschelin steht für:

 Ptschelin (Bulgarien), Ort in Sungurlare in Bulgarien

Ptschelin ist der Familienname folgender Personen:

 Waleri Pawlowitsch Ptschelin (* 1962), sowjetisch-russischer Bildhauer